Mykaïlo Dorochenko, (en ukrainien : Михайло Дорошенко, polonais : TMichał Doroszenko), né au XVIe siècle et mort le  du calendrier Grégorien à Bakhtchyssaraï de la République des Deux Nations fut colonel des cosaque puis hetman.

Biographie

Hommage

Références

Liens externes 
 

Histoire de l'Ukraine
Cosaques d'Ukraine
Décès en 1628